Groenhoven (Leiden), voormalige buitenplaats in de Nederlandse plaats Leiden
Groenhoven (Oud-Zuilen), voormalige buitenplaats in de Nederlandse plaats Oud-Zuilen
Groenhoven (Amsterdam), appartementencomplex gelegen in Amsterdam-Zuidoost
Kasteel Groenhoven, kasteel in de Belgische deelgemeente Malderen